Clendenin ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Clendenin (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler
 David Clendenin, US-amerikanischer Politiker
 Scott Clendenin († 2015), US-amerikanischer Bassist

Clendenin bezeichnet außerdem:

 Clendenin (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten